Hitchcock se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert Spear Hitchcock
 Charles Leo Hitchcock
 Edward Hitchcock